La classe Nautilus peut se référer à plusieurs classes de sous-marins :

 Classe Nautilus (1911), une classe de sous-marins italiens comprenant le sous-marin italien Nereide (1913)
 Classe Nautilus (1914), une classe unique de sous-marins à propulsion diesel-électrique de la Royal Navy britannique
 Classe Nautilus (1954), une classe de sous-marins à propulsion nucléaire de l'US Navy (la marine américaine)